Бурганёф:

 Бурганёф — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. 
 Бурганёф — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.